

Geografia 
 Tasso Fragoso – comune del Brasile nello Stato del Maranhão

Persone 
 Antônio Batista Fragoso – vescovo e teologo cattolico brasiliano 
 Augusto Tasso Fragoso – militare e politico brasiliano
 António Oscar de Fragoso Carmona – generale e politico portoghese
 Francisco Veza Fragoso – ex calciatore spagnolo
 Javier Fragoso – calciatore messicano
 Thiago Fragoso – attore, conduttore televisivo e cantante brasiliano